Armenian ou Armenyan est un nom propre arménien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1942-), physicien et docteur en santé publique américano-libanais d’origine arménienne ;
  (1995-), footballeuse arménienne ;
 Raffi Armenian (1942-), pianiste, compositeur et chef d’orchestre québécois d’origine arménienne.

Navire 
 Armenian, cargo britannique torpillé en 1915.

Patronyme arménien